Ян Александер Лю̀двик Карло̀вич, герб „Остоя“ () е полски езиковед, етнограф, фолклорист и музиколог, член на Академията на знанията, инициатор и издател на „Речник на полския език“, известен като „варшавски“ () и „Речник на полските говори“ (), баща на композитора Мечислав Карлович.

Научни трудове 
 De Boleslai Primi bello Kioviensi (1866)
 Don Karlos, królewicz hiszpański (1867)
 O Żydzie wiecznym tułaczu (1873)
 O języku litewskim (1875)
 Piękna meluzyna i królewna Wanda (1876)
 Słoworód ludowy (1878)
 Przyczynek do zbioru przysłów, piosenek, ucinków i przypowieści od nazw rodowych i miejscowych (1879)
 Przysłowia od nazwisk (1879)
 O imieniu Polaków i Polski (1881)
 Die Mythen, Sagen und Legenden der Zamaiten (1883, 2 тома)
 Chata polska (1884)
 Systematyka pieśni ludu polskiego (1885)
 Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia (1894 – 1905)
 Słownik gwar polskich (1900 – 1911, 6 тома)
 Lud. Rys ludoznawstwa polskiego (1903)

Външни препратки 
 Jan Aleksander Karłowicz – Laboratorium Kultury 4 (2015)

Бележки 

Полски лексикографи
Полски диалектолози
Полски ономасти
Полски етнографи
Полски фолклористи
Музиколози
Етимолози
Полски енциклопедисти
Възпитаници на Московския университет
Членове на Полската академия на знанията
Починали във Варшава
Погребани на Повонзковското гробище